

Patronyme 
Mace est un nom de famille porté notamment par :

 Arthur Mace (1874-1928), archéologue et égyptologue britannique ;
 Fred Mace (1878-1917), acteur américain du cinéma muet ;
 Georgina Mace (1953-2020), scientifique britannique, spécialiste de l'écologie et de la conservation de la nature ;
 Gordon Mace (1947-), politologue et professeur canadien ;
 Jem Mace (1831-1910), boxeur anglais ;
 Nancy Mace (née en 1977), femme d'affaires, femme politique et auteure américaine ;
 Thomas Mace (vers 1613-1709), chanteur, luthiste, compositeur et musicologue anglais.

Prénom 
 Mace Neufeld (1928-2022), producteur de cinéma et de télévision américain.

Personnage de fiction 
 Mace Windu, maître Jedi, personnage de la saga cinématographique Star Wars.

Autre 
 Mace, une marque commerciale de substance chimique utilisée comme moyen d'auto-défense

Voir aussi 
 MACE (Major adverse cardiovascular events), événements cardiovasculaires adverses majeurs
 
 Mače
 Martin Mace, un missile de croisière tactique
 Mace: The Dark Age, jeu vidéo de combat sorti en 1997.